

Persone
Albert Giraud – poeta belga
Anna Giraud – contralto italiano
Bernardino Giraud – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Claude Giraud – attore francese
Fiorello Giraud – tenore italiano
Giovanni Giraud – calciatore italiano
Giovanni Giraud – drammaturgo, poeta e banchiere italiano
Hélène Giraud – regista e sceneggiatrice francese
Henri Giraud – generale e politico francese
Hubert Giraud – paroliere e compositore francese
Jean Giraud – fumettista francese
Joyce Giraud – attrice e modella portoricana
Lodovico Giraud (1846–1882) – tenore italiano
Maximin Giraud – visionaro mariano francese
Michela Giraud – attrice e cabarettista italiana
Michele Giraud – allenatore di calcio e calciatore italiano
Nicolas Giraud – attore francese
Nicolo Giraud – giovane greco, conosciuto per essere stato amico e forse amante di Lord Byron
Pierre Giraud – cardinale e arcivescovo cattolico francese
Raffaele Giraud – allenatore di calcio e calciatore italiano
Valentin Giraud Moine – sciatore alpino francese
Victor Giraud – esploratore francese
Yves Giraud-Cabantous – pilota automobilistico francese

Altro
109435 Giraud –  asteroide

Pagine correlate
Giraudo